Rudolf von Bennigsen-Foerder ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Bennigsen-Foerder (Rechtsanwalt) (1879–1939), deutscher Rechtsanwalt, Direktor bei Borsig
 Rudolf von Bennigsen-Foerder (Manager) (1926–1989), deutscher Industriemanager, Vorstand der VEBA